Der Badminton World Cup 1981 fand vom 7. bis zum 11. Oktober 1981 in Kuala Lumpur statt. Es wurden nur die Herreneinzel- und die Dameneinzelkonkurrenz ausgetragen, die Doppeldisziplinen wurden nicht gespielt. Das Preisgeld betrug 118.000 US-Dollar.

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 
 Prakash powers through
 Prakash has the last word

1981
World Cup 1981
World Cup 1981